Жечев, Василий Степанович (1891—1918) — русский рабочий-революционер, большевик.
 Жечев, Добромир (род. 1942) — болгарский футболист и тренер.